Плющ () — род растений семейства Аралиевые и виды этого рода

Ботаника 
 Плющ — некоторые виды растений рода Токсикодендрон семейства Сумаховых:
 Ядовитый плющ () — Токсикодендрон укореняющийся;
 Азиатский ядовитый плющ () — Токсикодендрон восточный.

Фамилия 
 
 Плющ, Анна Васильевна (1908 — ?) — советская государственная деятельница, Герой Социалистического Труда.
 Плющ, Иван (род. 1981) — российский художник.
 Плющ, Иван Степанович (1941—2014) — советский и украинский политический деятель.
 Плющ, Леонид Иванович (1938—2015) — советско-французский математик и публицист, диссидент.

Фильмы 
 Плющ (фильм, 1947) — фильм Сэма Вуда.
 Плющ (фильм, 1992) — фильм Антонио Конеса.

См. также 
 Плюш